Значения:

 «Новый хирургический архив» — первый советский научный медицинский журнал, посвящённый хирургии (основан в 1921 году).
 «Новый хирургический архив» — русскоязычный интернет-журнал хирургического сообщества (см. surgeon.spb.ru)